Змагання з десятиборства на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 у Лондоні проходили 11 та 12 серпня на Олімпійському стадіоні.

Рекорди 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

На чемпіонаті був показаний наступний рекордний результат:

Розклад

Загальний залік

Результати по дисциплінах

100 метрів

Стрибки у довжину

Штовхання ядра

Стрибки у висоту

400 метрів

110 метрів з бар'єрами

Метання диска

Стрибки з жердиною

Метання списа

1500 метрів

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017
2017